Кобылин-Божимы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Высокомазовецкий повят Подляского воеводства. Население — 3475 человек (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Кобылин-Божимы.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Вноры-Кужеле
 Вноры-Ванды
 Грабово-Колёня
 Залесе-Лабендзке
 Кежки
 Клоски-Млыновента
 Клоски-Свигоне
 Кобылин-Божимы
 Кобылин-Крушево
 Кобылин-Кулешки
 Кобылин-Лятки
 Кобылин-Пенёнжки
 Кобылин-Погожалки
 Кобылин-Цешимы
 Кропивница-Гайки
 Кропивница-Рациборы
 Кужины
 Курово-Колёня
 Маково
 Милево-Забельне
 Мойки
 Нове-Гарбово
 Пищаты-Коньчаны
 Пищаты-Пётровента
 Пщулчин
 Сикоры-Бартковента
 Сикоры-Бартычки
 Сикоры-Войцеховента
 Сикоры-Павловента
 Сикоры-Пётровента
 Сикоры-Томковента
 Сикоры-Яновента
 Старе-Вноры
 Стыпулки-Борки
 Стыпулки-Свенхы
 Стыпулки-Шиманы
 Франки-Домброва
 Франки-Пяски

Соседние гмины 
 Гмина Хорощ
 Гмина Кулеше-Косцельне
 Гмина Рутки
 Гмина Соколы
 Гмина Тыкоцин
 Гмина Завады

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Гмины Подляского воеводства